El Kelaa kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Kelaat Mgouna, ort, Souss-Massa-Draâ, 
 El Kelaa (provins), Marrakech-Tensift-Al Haouz, 

Robotskapade Marockoförgreningar